Алексе́й Ковалёв:
 Ковалёв, Алексей Анатольевич (род. 1963) — российский археолог, общественный и политический деятель.
 Ковалёв, Алексей Андреевич — российский журналист и переводчик.
 Ковалёв, Алексей Борисович (род. 1973) — российский футбольный арбитр.
 Ковалёв, Алексей Васильевич (род. 1932) — советский певец и педагог.
 Ковалёв, Алексей Викторович (1915—2000) — советский и российский художник.
 Ковалёв, Алексей Вячеславович (род. 1973) — российский хоккеист.
 Ковалёв, Алексей Иванович (1989—2022) — украинский политик.
 Ковалёв, Алексей Леонтьевич (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы, запечатлённый на снимке «Знамя Победы над рейхстагом».
 Ковалёв, Алексей Петрович (?—1961) — советский авиаконструктор, лауреат Сталинской премии.
 Ковалёв, Алексей Родионович (1896—?) — депутат Верховного Совета СССР III созыва (1950—1954).
 Ковалёв, Алексей Фёдорович (1913—1987) — Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Алексей Захарович (род. 1947) — российский актёр.
 Ковалёв, Алексей Матвеевич (1911—2002) — российский дирижёр.
 Ковалёв, Алексей Сергеевич (1920—2003) — Герой Социалистического Труда.